В табличной форме представлены доходы, расходы и дефицит (-) / профицит (+) государственного бюджета (не консолидированного) стран мира. Страны предварительно ранжированы по доходам бюджета: в первой колонке отображён номер места страны по этому показателю. Информация по странам с указанием до 2017 года взята из Справочника ЦРУ.

По России — из Закона об исполнении бюджета за 2021 год .

По Украине — с сайта Минфина Украины.

По Беларуси — с сайта Минфина Беларуси.

Бюджеты непризнанных государств

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 

Бюджет